Східний фронт (Перша світова війна) — військові дії, що проходили в роки Першої світової війни на території Східної Європи між Збройними силами Російської імперії і Королівства Румунія (з 1916 року) з одного боку (Антанта) та Німецькою і Австро-Угорською імперіями — з іншого (Центральні держави).
 Східний фронт (Громадянська війна в Росії) — оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) Червоної армії на сході Радянської Росії в ході Громадянської війни.
 Східний фронт Російської армії — оперативно-стратегічне об'єднання Білої армії на сході Росії під час Громадянської війни.
 Східний фронт, Східна Європа (1939-1945) — театр воєнних дій між країнами Осі й Фінляндією та Радянським Союзом, Польщею й іншими східноєвропейськими країнами під час Другої світової війни. Географічно театр воєнних дій охоплював територію Північної, Південно-Східної та Східної Європи, де велися бойові дії в період з 1 вересня 1939 по 9 травня 1945 року.
 Східний фронт ППО — оперативно-стратегічне об'єднання військ ППО у складі Червоної армії під час Німецько-радянської війни з червня 1943 по 29 березня 1944.
 Війна на сході України 2014 року.

У мистецтві 
  — документальний фільм Віталія Манського та Євгена Титаренка 2023 року.

Див. також 
 Західний фронт (значення)
 Кавказький фронт (значення)
 Південний фронт (значення)
 Південно-Західний фронт (значення)
 Північно-Західний фронт (значення)

Фронти та групи армій